Кайл Роберт Бекерман (; род. 23 апреля 1982, Крофтон, Мэриленд, США) — американский футболист, опорный полузащитник. Многолетний капитан клуба «Реал Солт-Лейк». Выступал за сборную США. Участник чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Бекерман начал свою карьеру молодёжной лиге штата Мэриленд. Он выступал за сборную США до 17 лет на юношеском чемпионате мира 1999 в Новой Зеландии. После окончания школы, Кайл выступал за университетскую команду и был участником проекта Про-40. Также он обучался и играл за брейдентонскую академию соккера США с такими футболистами, как Бобби Конви, Огучи Оньеву, Лэндон Донован и Дамаркус Бизли.

«Майами Фьюжн» и «Колорадо Рэпидз» 
27 июня 2000 года Кайл подписал контракт с лигой MLS и два дня спустя через драфт-лотерею попал в клуб «Майами Фьюжн». Бекерман тяжело адаптировался в команде и получал мало игрового времени. В своем первом сезоне он провёл на поле всего 110 минут. В своём последнем матче он сломал ногу. В начале 2002 года клуб «Майами Фьюжн» прекратил существование и на драфте расформирования Кайл был выбран клубом «Колорадо Рэпидз». В своем первом сезоне, также как в Майами, он получал мало игрового времени, проведя на поле 477 минут и отметившись голевой передачей. Только начиная со второго сезона Кайл завоевал место в основе, приняв участие в 24 матчах чемпионата и отдав 5 голевых передач. Сезон 2006 года Бекерман заканчивает 7 голами и 4 передачами на счету, что является одним из лучших достижений в команде.

«Реал Солт-Лейк» 
16 июля 2007 года «Колорадо Рэпидз» обменял Бекермана на Мехди Баллуши в «Реал Солт-Лейк». В новом клубе Кайл быстро зарекомендовал себя, как лидер несмотря на то, что пришёл в неё в середине сезона. В сезоне 2008 года он был удостоен капитанской повязки. 13 апреля 2008 года в матче против «Ди Си Юнайтед», полузащитник забил свои первые голы за клуб, сделав дубль. Бекерман принял участие в 38 матчах и помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат Западной конференции. Также по итогам сезона Кайл во второй раз попал в символическую сборную MLS.

В следующем сезоне Бекерман остался капитаном команды. В течение года он стал самым молодым футболистом, сыгравшим в MLS 200 матчей. В середине сезона Кайл вместе со своим партнером по команде Хавьером Моралесом приняли участие в Матче всех звёзд MLS. В 2009 году в финале Кубка MLS против «Лос-Анджелес Гэлакси», Бекерман не смог реализовать послематчевый пенальти, но его команда одержала победу и выиграла лигу.

17 октября 2015 года Бекерман побил рекорд по количеству матчей в регулярном чемпионате MLS среди полевых игроков — 379.

9 декабря 2020 года Бекерман был назван одним из 25-ти величайших игроков MLS, выбранных в рамках чествования 25-летия лиги. 21 декабря 2020 года Кайл Бекерман официально объявил о завершении футбольной карьеры.

Международная карьера 
20 января 2007 года в товарищеском матче против сборной Дании Бекерман дебютировал в сборной США, заменив на 86-й минуте Пабло Мастроени. В том же году он попал в заявку национальной команды на поездку в Венесуэлу на Кубок Америки. На турнире Кайл провёл два матча против сборных Аргентины и Колумбии.

В 2009 году в составе национальной сборной принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Бекерман сыграл в матчах против команд Гренады, Гаити, Панамы, Мексики и дважды Гондураса. На этом турнире в поединке против панамцев Кайл забил свой первый гол за сборную.

В 2013 году Кайл выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире Бекерман сыграл в матчах против команд Белиза, Гондураса, Панамы, Кубы и Сальвадора.

В 2014 году Кайл в составе сборной принял участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ганы, Португалии и Германии.

В 2015 году Бекерман принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Гаити, Гондураса, Ямайки, Кубы и Панамы.

Летом 2016 года Бекерман принял участие в домашнем Кубке Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики, Парагвая, Эквадора и Аргентины.

Голы за сборную США

Статистика

Клубная

Сборная

Достижения 
Командные

 «Реал Солт-Лейк»
  MLS — 2009

Международные

 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2013
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2009

Индивидуальные

 Матч всех звёзд MLS — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Майами Фьюжн»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»